Richard Nejezchleb (1923-), czeskosłowacki działacz sportowy
 Richard Nejezchleb (1994-), czeski hokeista